Chiesa del Collegio – Iglesias
 Chiesa del Collegio dei gesuiti – Alcamo
 Chiesa del Collegio dei gesuiti – Siracusa